Frueth ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Josef Frueth (1778–1852), Stadtschultheiß. Landtagsabgeordneter
 Ivo Frueth (1803–1874), Stadtschultheiß. Landtagsabgeordneter